Тимпа () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Беча.
 Тимпа () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту М'єркуря-Ніражулуй.